Le Pavot argémone ou Coquelicot argémone (Papaver argemone) est une espèce de plantes annuelles de la famille des Papaveracées.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Papaveraceae
Taxon décrit par Carl von Linné